Гражданская сила:

 Гражданская сила — российская либеральная политическая партия, образованная в 2007 году, ранее носившее название «Свободная Россия», основанная бизнесменом Александром Рявкиным. 
 Гражданская сила (Гонконг) — () () политическая партия Гонконга, образованная в 1993 году представленная в местных парламентах.